Pellea ist der Familienname folgender Personen:

 Amza Pellea (1931–1983), rumänischer Schauspieler
 Oana Pellea (* 1962), rumänische Schauspielerin